Döbelius ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Jacob Döbelius (1674–1743), deutscher Arzt und Hochschullehrer in Schweden
 Johan Jacob Döbelius (der Ältere) (1640–1684), deutscher Arzt und Hochschullehrer in Rostock, siehe Johann Jacob Döbel (der Ältere)

Siehe auch:
 Döbel (Begriffsklärung)
 Döbeli